Simon Baker peut désigner :
 Simon Baker (né en 1969), acteur australien ;
 Simon Baker (né en 1973), joueur allemand de squash ;
 Simon Baker (né en 1986), acteur canadien ;
 Simon Baker, chef squamish, peuple amérindien ;
 Simon Baker (19?-), conservateur de musées français.